Castelvetere in Val Fortore – comune italiano in provincia di Benevento.
Castelvetere sul Calore – comune italiano in provincia di Avellino.
Castelvetere – nome del comune reggino di Caulonia prima del 1863.